Léo Magalhães, nome artístico de Leonardo Magalhães (Teófilo Otoni, 19 de junho de 1980), é um cantor e compositor brasileiro de música sertaneja.

Biografia 
Leonardo Magalhães, mais conhecido como Léo Magalhães nasceu na cidade de Teófilo Otoni em 19 de junho de 1980. A princípio, Léo cantava brega e com influências do arrocha, ganhou notoriedade ao se inserir no cenário da música sertaneja, sendo uma revelação do gênero, consolidando sua carreira com vários sucessos. O mesmo começou a cantar desde a sua infância em barzinhos de sua cidade onde residia. Os primeiros CDs independentes, fizeram com que Léo se tornasse bastante conhecido no nordeste e interior de Minas Gerais. O grande momento do mesmo que o fez se tornar reconhecido nacionalmente, foi quando participou do concurso de novos talentos promovidos pelo Domingão do Faustão, através do quadro chamado “Garagem do Faustão”.

Em 2010, o cantor sertanejo ficou em segundo lugar cantando a música “Locutor” que o fez subir nas paradas de sucesso. Foi contratado pela gravadora Som Livre e se tornou um produto da marca em parceria com Luciano Bonfim da LB Produções Artísticas. Magalhães participou de vários programas de televisão, ganhando cada vez mais destaque. Os sucessos na carreira de Léo Magalhães chegaram a ficar entre as músicas mais tocadas nas rádios do país e regravadas por outros cantores consagrados como Leonardo, Eduardo Costa, João Neto e Frederico.

As músicas de maiores sucessos de Léo Magalhães a partir de então foram “Locutor”, “Amores imortais”, “O cara errado”, “Oi”, “Chamou, Chamou”, “Alô”, “CDs e Livros”, “Meu Amor Voltou”, “Mil Vidas”, “Aí o Homem Chora”, “Onde Anda Meu Amor”, “Primeiro de Abril”, “Leviana” dentre outras. Desde que gravou o primeiro CD em 2002, até agora, Léo já somam mais de 14 discos e 4 DVD´s.

Em 2012, Léo foi o vencedor do troféu Melhores do Ano, na categoria: Revelação Musical no Domingão do Faustão.

Após o grande sucesso com a música “Oi” que alcança mais de 245 milhões de visualizações no Youtube, Léo volta ao primeiro lugar nas rádios de São Paulo com a música “O Troco”, o seu mais novo sucesso.

Ligações externas